Святой Андрей:
 Андрей Первозванный (I век) — апостол.

 Андрей Александрийский (ум. ок. 250 года) — раннехристианский мученик. Память — .
 Андрей Боголюбский (ок. 1111 — 1174) — князь Владимирский, святой Русской православной церкви (благоверный князь).
 Андрей Кесарийский (VI—VII века) — православный святой, святитель, архиепископ Кесарии Каппадокийской, автор толкования на книгу Откровения Иоанна Богослова.
 Андрей Константинович (не ранее 1320 — 1365) — святой Русской православной церкви, благоверный князь.
 Андрей Критский (или Андрей Иерусалимский; ок. 660 — 740) — христианский святой: теолог, проповедник и автор духовных гимнов.
 Андрей Критский (VIII век) — христианский преподобномученик.
 Андрей Рафаиловский (? — 1820) — святой Русской православной церкви, преподобный.
 Андрей Рублёв (ок. 1360 — 1428) — святой Русской православной церкви, преподобный.
 Андрей Симбирский (? — 1841) — святой Русской православной церкви, юродивый.
 Андрей Смоленский (? — 1390) — святой Русской православной церкви, благоверный князь.
 Андрей Стратилат Таврийский (? — ок. 302) — христианский святой, воин-мученик.
 Андрей Тотемский (1638—1673) — святой Русской православной церкви.
 Андрей Юродивый (или Андрей Константинопольский, Андрей Цареградский; ? — 936) — христианский святой и юродивый.
 Другое